Lilla Myrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Myrtjärnen, Västmanland, sjö i Skinnskattebergs kommun,  (2 ha)
Lilla Myrtjärnen, Dalarna, sjö i Smedjebackens kommun,

Se även
Myrtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn